Alias Ric Hochet est le neuvième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches d'Alias Ric Hochet furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 7/68 à 28/68).

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon

L'association de malfaiteurs 
 « Rubis » (alias Richard Hochet, père de Ric), membre ponctuel de l'organisation criminelle
 « Opale », jeune femme aux cheveux noirs, l'un des trois membres dirigeants de l'organisation criminelle
 « Saphir », homme quadragénaire, l'un des trois membres dirigeants de l'organisation criminelle
 « Diamant », le mystérieux chef de l'organisation criminelle, taupe infiltrée auprès d'Hermelin

Autre personnage 
 Professeur Hermelin

Lieux 
 Paris
 un aéro-club (« Publi-Air ») dans un lieu non précisé, siège de l'organisation

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue () 
Ric et Bourdon ont rendez-vous avec Hermelin dans son tout nouveau laboratoire, dont l'entrée est dissimulée dans un magasin de jouets. Il y cache les plans de sa nouvelle invention : un laser superpuissant.

Ric se fait suivre par un mystérieux inconnu qui tente de l'assassiner.

Plus tard, dans un aéro-club au nom commercial « Publi-Air », une organisation secrète, dont les membres ont comme noms de code des noms de pierres précieuses, s'apprête à dérober les plans d'Hermelin.

Tentatives de vol et enquête () 
Une première tentative de vol a lieu ; elle est repoussée par Ric qui suit le voleur sur les toits. Le voleur parvient à s'échapper ().

Ric et Bourdon se griment de manière à surveiller les lieux sans se faire voir de leurs ennemis. Bourdon suit un homme mystérieux ; quand il l'interpelle pour l'arrêter, il voit Ric maquillé en sexagénaire : Bourdon le félicite pour le déguisement ; néanmoins, le lecteur comprend que ce n'est pas Ric.

Une seconde tentative de vol a lieu, qui échoue encore. Deux bandits (des comparses peu importants) sont arrêtés ; le chef du commando s'enfuit. Ric le poursuit, lui met la main au collet et découvre qu'il s'agit de son propre père, Richard Hochet, censé être mort depuis au moins vingt ans. Ric, déchiré entre un sentiment filial tout neuf et sa fidélité à Bourdon, choisit d'écarter Bourdon de sa nouvelle découverte, la gardant pour lui ().

Le même soir, une entrevue a lieu entre Richard et Ric au domicile de ce dernier. Ric propose à son père de prendre sa place pour s'infiltrer dans l'organisation criminelle.

Richard accepte. Ric se grime, se maquille, et se rend chez « Publi-Air » en se faisant passer pour son père. Les bandits sont dupes du stratagème, mais un grain de sable inattendu vient tout perturber : pris de remords, Richard a décidé de venir lui aussi au siège de l'aéro-club, et s'est fait prendre par les gardes ().

Le père et le fils sont donc faits prisonniers par la bande et enfermés, avant d'être emmenés à proximité d'un avion Cessna prêt à décoller. Les deux prisonniers maîtrisent leurs gardiens et montent dans l'avion, le mettent en marche et s'enfuient. Un avion des bandits se lance à leur poursuite.

Dénouement et révélations finales () 
Après un combat aérien et l'intervention des forces de police, toute la bande est arrêtée.

Diamant, le chef de la bande, est démasqué comme étant Walter Simar, membre de la DST chargé de la protection du  Hermelin.

Richard, blessé, est hospitalisé sous bonne garde, mais parvient à fausser compagnie à la police, avec la complicité passive de Bourdon et de Ric.

Véhicules remarqués 

 Volvo P1800, voiture de Ric Hochet
 Citroën DS, voiture de Richard, alias 'Rubis'
 Peugeot 404, voiture de la police judiciaire
 Citroën ID19 break, ambulance

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1969